FFA steht für:
 FFA (Kampfsportverband), deutscher MMA-Verband

Die Abkürzung FFA steht für:

 Fachspezifische Fremdsprachenausbildung, Studiengang
 Fast Forward Award, Steirischer Innovationspreis
 Fédération Française d’Athlétisme, französischer Leichtathletikverband 
 Feldfliegerabteilung der deutschen Fliegertruppe
 Female Fat Admirer
 Fiji Football Association, Fiji Football Association
 Filmförderungsanstalt
 Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein, Flugzeughersteller
 Fokus-Film-Abstand bei konventionellen Röntgenaufnahmen
 Football Federation of Armenia, armenischer Fußballverband
 Football Federation Australia, australischer Fußballverband
 Forces françaises en Allemagne, französische Streitkräfte in Westdeutschland nach 1945
 Forward Freight Agreement, Future für Transporte in der Schifffahrt 
 Free fatty acid, Freie Fettsäuren, die nicht an andere Moleküle gebunden sind
 Frontal fibrosierende Alopezie, Autoimmunerkrankung mit vernarbendem Haarausfall
 Furan fatty acids, Furanfettsäuren
 Fusiform Face Area, Hirnregion zur Erkennung von Gesichtern, siehe Gyrus fusiformis
 Future Farmers of America, landwirtschaftliche amerikanische Jugendorganisation 
 Frauen – Forschung – Archäologie

Siehe auch:
 Free for All

FFA